Гесселиус () — шведская фамилия.

Известные носители 
 Гесселиус, Брита София (1801—1866) — шведский фотограф, первая в Швеции женщина-фотограф.
 Гесселиус, Густав (1682—1755) — шведский и американский художник.